L'expression « première fois » peut faire référence à :
 la première fois, synonyme de premier rapport sexuel ;
 Premières Fois, bande dessinée française ;
  ;
 La Première Fois que j'ai eu 20 ans, film français de 2004 ;
 Les Premières Fois, série télévisée canadienne des années 1990 ;
 Ma première fois, film français de 2012 ;
 Mes premières fois, série télévisée américaine des années 2020 ;
  ;
 Depuis la toute première fois, compilation de Jeanne Mas de 1991.

Voir aussi